Жолт Надь (также: Нодь; ; род. 23 марта 1979, Дебрецен) — венгерский футболист, нападающий.

Биография

Клубная карьера 
Начал заниматься футболом в клубе «Дебрецен» из одноимённого города. В марте 1994 года Жолт был привлечён к работе с одной из клубных команд. В сезоне 1995/96 провёл 4 матча за основной состав «Дебрецена» в чемпионате Венгрии. Позже играл за «Хайдусобосло», кипрский «Докса» и снова венгерские клубы: «Чепель», «Марцали», «Лейтовертеш». Зимой 2003 года перешёл в украинский клуб «Александрия». В Высшей лиге дебютировал 23 марта 2003 года в матче против криворожского «Кривбасса» (0:0). Летом 2003 года перешёл в винницкую «Ниву». В Первой лиге провёл 41 матч и забил 9 мячей. В зимнее межсезонье 2005 года перешёл в ужгородское «Закарпатье», хотя мог перейти в симферопольскую «Таврию», алчевскую «Сталь», харьковский «Металлист» и российский ФК «Москва». Провёл в «Закарпатье» 12 матчей и забил 2 гола в Высшей лиге. Летом 2005 года перешёл в одесский «Черноморец». В команде дебютировал 12 июля 2005 года в матче против киевского «Арсенала» (1:1). В январе 2006 года покинул «Черноморец», в его услугах был заинтересован запорожский «Металлург». В итоге оказался в аренде венгерском клубе «Вашаш». В августе 2007 года стал игроком клуба «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. В клубе дебютировал 24 августа 2007 года в матче против бурштынского «Энергетика» (2:2). В 2008 году покинул «Прикарпатье», после играл за кипрские «Атромитос» и АСИЛ.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Венгрию, где играл вместе с Ласло Боднаром. В сентябре 2005 года появилась информация что Жолт может быть вызван в сборную Венгрии. Ассистент главного тренера сборной Лотара Маттеуса, ранее приезжал на Украину, для просмотра игры Надя в ходе весенней части сезона 2004/05, когда Жолт Надь выступал в ужгородском «Закарпатье». В сборной Венгрии так и не сыграл.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 Жолт Нодь: «Намерен жить в Украине»

Футболисты Венгрии
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК «Хайдусобосло»
Игроки ФК «Докса» Катокопиас
Игроки ФК «Чепель»
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Вашаш»
Игроки ФК «Прикарпатье» (2004)
Игроки ФК «Атромитос» Героскипу